Kontinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Henri Kontinen (né en 1990), joueur finlandais de tennis
 (né en 1992), joueur finlandais de tennis

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois